Denison River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Denison River (Gordon River) im Süden Tasmaniens
 Denison River (Lisle Creek) im Norden Tasmaniens